De Beker van Equatoriaal-Guinea is het nationale voetbalbekertoernooi van Equatoriaal-Guinea en wordt sinds 1978 georganiseerd door de Federación Ecuatoguineana de Fútbol. Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Finales

Prestaties per club 

 * onbekend welke club Unión de beker van 1978 won.

Equatoriaal-Guinea
Voetbal in Equatoriaal-Guinea